Domenico Bartolucci (1917-2013), cardinal italien.
 Octavio Bartolucci (1975-), joueur de rugby argentin.
 Rick Bartolucci (1943-), homme politique canadien.
 (33480) Bartolucci, astéroïde
Homonymie de patronyme